Archives (álbum de Rush) 
 Archives (álbum de Darkest Hour)
 BBC Archives, álbum da banda Iron Maiden

Ver também

Desambiguações de música